L'ère Taika est la première des ères du Japon ou nengō.
 Taika est une distribution Linux.
 Réforme de Taika (大化の改新, Taika no kaishin) en 646 marque la naissance de l'État au Japon.